Le championnat d'Éthiopie féminin de football est une compétition de football féminin regroupant les meilleurs clubs d'Éthiopie, créée en 2004.

Histoire

Palmarès

Bilan par club

Notes et références 

Éthiopie féminin
Compétition de football en Éthiopie
Compétition fondée en 2004
Compétition féminine de football
Sport féminin en Éthiopie